3399 Кобзон — астероїд.
 Кобзон (11 вересня 1937, Часів Яр, Донецька область, Українська РСР — 30 серпня 2018, Москва, Росія) — радянський і російський естрадний співак.